Шинка:

 Шинка (от нем. Schinken) — часть туши (мясо).
 Шинка — индейский народ в Гватемале.
 Шинка или хинка (исп. Xinca) — индейский язык в Гватемале.
 Шинка в кольце, перстне — ободок, обвивающий палец.
 Шинка () — коммуна в Румынии, жудец Брашов.
 Шинка — село в Екатериновском районе Саратовской области, упразднено в 2001 г. 
Шинка (изначальное «шинок») — в царской России: небольшое питейное заведение, кабачок. (Ожегов)